Az M63 vagy M-63 a következő dolgokat jelentheti:

 Messier 63 (M63), spirálgalaxis
Közlekedés
 M-63 (Michigan highway), autópálya Michigan államban
 M63 motorway, autóút Angliában
 MÁV M63, MÁV dízelmozdony
Haditechnika
 Stoner M63, fegyver
 M63 (sátor), a magyar honvédség által használt katonai sátor, mely egymásba nyitható, korlátlanul bővíthető